Quando torna l'inverno (Un singe en hiver) – romanzo di Antoine Blondin del 1959
 Quando torna l'inverno (Un singe en hiver) – film del 1962 diretto da Henri Verneuil 
 Un singe en hiver – singolo degli Indochine del 2003